Bupu puede referirse a:

Bupu, bebida zapoteca;
Bupu, personaje de Dragonlance.